B9 – Bukaresztańska Dziewiątka
 B9 – droga krajowa w Austrii
 B9 – droga krajowa w Niemczech
 witamina B9 – kwas foliowy
 Subaru B9 Tribeca.
.